Wang Yi est le nom porté par :

 Wang Yi, commandant militaire chinois durant la bataille de Kunyang en l'an 23 ;
  (89–158), poète et anthologiste chinois ;
 , guerrière chinoise pendant la période des Trois Royaumes de Chine () ;
 Wang Yi, artiste peintre chinois du  ;
 Wang Yi (1953-), homme politique chinois ;
  (1973-), volleyeuse chinoise ;
 Wang Yi (1973-), pasteur chinois ;
  (1987-), joueuse de water-polo chinoise ;
  (1992-), patineur chinois.